Aster steht für:

 Astern, Arten und Sorten der Pflanzengattung Aster 
 Sommeraster, die einjährige Sommerblume Callistephus chinensis
 (1218) Aster, Asteroid des Hauptgürtels
 Aster (Rakete), eine europäische Luftabwehrrakete
 Aster Cars, spanischer Automobilhersteller
 Aster Engineering, britischer Automobilhersteller
 Ateliers de Construction Mécanique l’Aster, französischer Automobil- und Motorenhersteller
 Aster Società Italiana Motori, italienischer Automobilhersteller
 Aster (Maskottchen), das Maskottchen der Winter-Paralympics 2006
 Aster-Gletscher im westantarktischen Ellsworthland

Aster ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Aster, US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Carl Heinrich Aster (1782–1855), deutscher Militärschriftsteller
 Christian von Aster (* 1973), deutscher Schriftsteller, Regisseur und Drehbuchautor

 Friedrich Ludwig Aster (1732–1804), sächsischer Generalmajor und Baumeister
 Georg Aster (1849–1917), deutscher Architekt
 Misha Aster (* 1978), kanadischer Dramaturg, Regisseur und Historiker
 Richard Aster (1900–1945), deutscher SA-Gruppenführer

ASTER steht als Abkürzung für:
 ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), eine Sensorgruppe des Erderkundungssatelliten Terra

Siehe auch:
 Asther
 A*-Algorithmus, auch A-Stern-Algorithmus oder Astern-Algorithmus
 Unternehmen Aster

Abkürzung